Para outros significados de Fera, consulte Fera (desambiguação).

O Festival de Arte da Rede Estudantil (FERA) é um festival cultural que ocorre todos os anos no estado do Paraná, com os alunos da rede estadual de ensino. O Festival existe desde 2004, como um projeto educacional/cultural que visa mobilizar os jovens nos mais diversos aspectos. O FERA possui várias oficinas culturais tais como: Jornalismo, Audiovisual, Dança, Palco Fera, Caricatura, além de mais outras 20 oficinas. A cidade que sedia o FERA tem que estar preparada com uma grande estrutura para receber os alunos que ficarão nas escolas do município, um local para a alimentação geral e o local aonde o festival em sí será realizado, geralmente no parque de exposições da cidade.

Edições

2004 
O I Festival de Arte da Rede Estudantil/FERA, promovido pela Secretaria de Estado da Educação, percorreu oito regiões do Estado em 2004, e contou com a participação de 2.068 escolas da rede pública estadual. As apresentações artísticas dos alunos revelaram talentos especiais, e pelos palcos do festival passaram 2.028 grupos de dança, coral, música e teatro.

O FERA começou em julho pela região Leste, em Paranaguá, e encerrou em outubro, envolvendo cerca de 30 mil pessoas e oferecendo 351 oficinas: 253 para alunos e 98 para professores. Ao longo de quatro meses, a cada região, alunos e professores apresentaram trabalhos artísticos, além de shows que aconteciam simultaneamente nos palcos de dança, coral, música e teatro.

As cidades sedes do evento deste ano foram:
 Paranaguá
 Cascavel
 Cornélio Procópio
 Umuarama
 Apucarana
 Pato Branco
 Paranavaí
 Ponta Grossa

2005 
A 2ª edição do FERA, também atingindo as 8 regiões do estado, contou com a participação de 387 municípios;
As cidades cedes do evento deste ano foram:
 Maringá
 Umuarama
 Londrina
 Dois Vizinhos
 Curitiba
 Castro
 Toledo
 Arapongas

2006 
A princípio nas atividades de trocas de ideias das oficinas no Festival de Arte da Rede Estudantil, encontros de resultados, ideias e práticas. Na área da Música,percussão,encontrava-se com as oficinas de sopro e outros instrumentos com a oficina de cordas e canto. Havendo união e debates sobre os resultados alcançados, acabavam apresentando juntos. Assim, no desenrolar do festival, consolidando os fatos, acontecendo com mais frequência com as outras áreas da arte; por exemplo, artes literárias (poesia e narrativas) com o cinema, como as oficinas de dança, maracatu e capoeira com a oficina de bonecos gigantes, algo que virou hábito, formando uma multidão, envolvendo os participantes no festival - professores e alunos, e profissionais da arte da performance.
  
Arte
Eventos do Paraná
2004 no Paraná